Форести () :

 Форести, Джакопо-Филиппо (1434—1520) — итальянский историк.
 Форести, Флоренс (род. 1973) — французская актриса.